

Patronyme 
 Stanislas-Victor Grangent (1768-1843), ingénieur en chef des ponts et chaussées du département du Gard, restaurateur de la Maison Carrée et des arènes de Nîmes.

Toponymes 
Le château de Grangent est un château situé sur une île de la Loire, dans le département du même nom.
Le barrage de Grangent est un barrage construit à proximité du château précédent.
Le lac de Grangent est un lac de retenue créé par la construction du barrage précédent.

Voir aussi